Чемпіонат Сербії з футболу 2020—2021 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул вчетверте поспіль здобула Црвена Звезда.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2021
Сербія
Сербія
2020 у сербському спорті
2021 у сербському спорті